Leiberg (Bad Wünnenberg), een plaats in de Duitse gemeente Bad Wünnenberg, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Leiberg (Marienheide), een plaats in de Duitse gemeente Marienheide, deelstaat Noordrijn-Westfalen